Boveri ist der Familienname folgender Personen:

 Marcella Boveri (1863–1950), amerikanische Biologin
 Margret Boveri (1900–1975), deutsche Journalistin und Publizistin
 Otto Boveri (1868–1946), deutscher Maler

 Walter Boveri (1865–1924), Schweizer Industrieller
 Walter E. Boveri (1894–1972), Schweizer Bankier und Industrieller 

Siehe auch:
 Brown, Boveri & Cie., Schweizer Elektrotechnikunternehmen
 Asea Brown Boveri, Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikunternehmen